Caprice (filme de 1913)
 Caprice (filme de 1967)
 Caprice (filme de 2015)

Desambiguação